Николай Николаевич Ге: Ге, Николай Николаевич (1831—1894) — русский живописец, мастер портретов, исторических и религиозных полотен.
 Ге, Николай Николаевич (1857—1938) — художник-любитель, издатель, писатель.